War of Ages:

 War of Ages — христианская металкор группа.
 War of Ages — студийный полноформатный альбом христианской металкор группы War of Ages.